Mesopenaeus är ett släkte av kräftdjur. Mesopenaeus ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Mesopenaeus